Lingua kota (Gabon) (codice ISO 639-3 koq)
Lingua kota (India) (codice ISO 639-3 kfe)